Dorfkirche Reetz steht für:
 Dorfkirche Reetz (Wiesenburg) im Ortsteil Reetz von Wiesenburg/Mark im Landkreis-Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Dorfkirche Reetz (Prignitz) im Ortsteil Reetz der Gemeinde Gülitz-Reetz, Landkreis Prignitz in Brandenburg

Siehe auch:
 St. Margareta (Reetz) im Ortsteil Reetz von Blankenheim (Ahr) im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen